Sarah Silverman
Saving Silverman
Jonathan Silverman
Malcolm Silverman
Richard Bruce Silverman
The Sarah Silverman Program
Desambiguação